Kolasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kolasjön (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (19,2 ha)
Kolasjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (24,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn